Durin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Georges Durin, médecin, résistant résidant à Saverdun (Ariège) ;
 Antoine Baptiste Durin, maire de Noisy-le-Sec de 1848 à 1854 ;
 Émile Durin (1896-1981), cogérant de la Manufacture française des pneumatiques Michelin ;
 Georges Durin (1843-1933) homme politique français ;
 Marc Durin-Valois (1959-), écrivain, journaliste et éditorialiste français ;
 Paul Durin (1890-1955) gymnaste artistique français ;
 Pierre Durin (1927-2020), footballeur tunisien.

Personnages de fiction 
 Durin, plusieurs personnages de fiction de l'œuvre de J. R. R. Tolkien.
Durin, compagnon d'Amadis de Gaule, en Flandres, personnage du roman de chevalerie Amadis de Gaule de Garci Rodriguez de Montalvo, (traduction française à la demande de François Ier par Nicolas Herberay des Essarts, lieutenant dans l'artillerie royale de Picardie), publié pour la première fois en 1508 à Saragosse.

Patronyme français